Иконография Богородицы — совокупность типов и сюжетов изображения Богородицы и система их изучения. Ориентировочно можно разделить на три группы:

 Православная иконография Богородицы — тема Божией Матери в иконописи и многочисленные типы икон.
 Католическая иконография Богородицы — тема Девы Марии в западноевропейской живописи.
 Иконография жития Богородицы  — изображения основных эпизодов из жизни Девы Марии.